Julia Lee může být:
 Julia Lee (herečka) (* 1975) – americká herečka
 Julia Lee (hudebnice) (1902–1958) – americká hudebnice
 Julia Lee-Thorp (* 1951) – jihoafrická archeoložka
 Julia Lee Niebergall (1886–1968) – americká hudebnice